Roberto González puede referirse a:
 Roberto González Barrera (1930-2012), empresario mexicano;
 Roberto González Beltrán (1976-), futbolista chileno;
 Roberto González Díaz-Durán (1970), economista y político guatemalteco;
 Roberto González Echevarría (n/d), crítico literario cubano-estadounidense;
 Roberto González Fernández (1948-), pintor español;
 Roberto González Goyri (1924-2007), artista guatemalteco;
 Roberto González Nieves (1950-), religioso dominicano;
 Roberto González Presas (1968-), entrenador de baloncesto español; 
 Roberto Santiago González (1969-), futbolista y entrenador argentino;
 Roberto González Tamayo (1945-), botánico mexicano;
 Roberto González, subcomisario de la Policía Federal Argentina integrante del Grupo de tareas 3.3.2 o
 Roberto González Bayón (2001-), futbolista español.
Roberto González Prieto (1922-1963), guerrillero y bandolero colombiano.
Roberto González (compositor) (1952-2021), músico y compositor mexicano que formó parte del Movimiento Rupestre.